

Religion 
 prêtre, homme ou femme (on utilise dans ce dernier cas les termes prêtresse ou femme prêtre) qui exerce un ministère sacré dans une religion et y est chargé du service liturgique, présidant aux cérémonies de certains cultes religieux.
 prêtre (en latin sacerdos), dans la religion romaine, un personnage officiel chargé du soin, de la surveillance, du contrôle de tout ce qui concernait les dieux.

Patronyme 

 Georges Prêtre (1924-2017), chef d'orchestre français ;
 Marcel-Georges Prêtre (1922-1995), écrivain suisse ;
 René Prêtre (1957- ), cardio-chirurgien pédiatrique suisse.

Toponyme
 Le Bonnet de Prêtre, sommet de montagne du cirque naturel de Cilaos, sur l'île de La Réunion

Zoologie
 Le prêtre (Atherina presbyter), poisson de la famille des athérinidés
 L'amazone de Prêtre (Amazona pretrei), oiseau du genre Amazona

Culture

Littérature
 Le Prêtre catholique : Le Curé de Tours, Le Curé de village, section de la Comédie humaine d’Honoré de Balzac
 Un prêtre marié, roman de Jules Barbey d'Aurevilly 
 Journal d'un curé de campagne, roman de Georges Bernanos 
 prêtre-critique, critique littéraire dans la littérature québécoise.

Cinéma 
 Léon Morin, prêtre, film franco-italien réalisé par Jean-Pierre Melville (1961) 
 Prêtres interdits, un film français réalisé par Denys de La Patellière (1973)
 Prêtre (Priest), film britannique réalisé par Antonia Bird (1994)
 Priest (film) (Prêtre), film américain réalisé par Scott Charles Stewart (2011)

Chanson et musique 
 Les Prêtres, ensemble vocal français